Jimmy Hill puede referirse a varias personas:

Jimmy Hill (1872-¿?), futbolista escocés.
Jimmy Hill (1928-2015), futbolista inglés y presentador deportivo.
Jimmy Hill (1935-), futbolista norirlandés.